Кубок обладателей кубков являлся ежегодным футбольным турниром, в котором принимали участие победители национальных футбольных кубков, являющихся членами УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). На протяжении всей своей 39-летней истории, Кубок обладателей кубков УЕФА (иногда турнир сокращенно называют Кубок кубков) всегда проходил по олимпийской системе, то есть был турниром на выбывание, где каждый раунд игрался в два матча (дома и на выезде), а финал проходил на нейтральном поле.
Единственным исключением стал первый розыгрыш, который прошел на полях обоих финалистов.
В 1999 году соревнование было упразднено, а клубы-победители национальных кубков получили право участвовать в Кубке УЕФА, в сезоне 2009/10 переименованный в Лигу Европы УЕФА, во втором по значимости европейском клубном футбольном турнире.

Первым тренером, выигравшим Кубок обладателей кубков УЕФА, стал венгр Хидегкути Нандор, который привёл итальянскую «Фиорентину» к победе в 1961 году. Самые успешные тренеры в Кубке обладателей кубков — английские, они выиграли этот турнир в общей сложности шесть раз.

Четверо главных тренеров смогли завоевать Кубок кубков два раза. Первый двукратный победитель — Нерео Рокко привёл «Милан» к победе в 1968 и 1973 году. Того же результата добились Алекс Фергюсон вместе с «Абердином» в 1983 году и в 1991 с «Манчестер Юнайтед», Йохан Кройф с «Аяксом» и «Барселоной» в 1987 и 1989 годах, соответственно, и Валерий Лобановский c «Динамо Киев» в 1975 и 1986 году.

Ниже представлен список главных тренеров, выигравших Кубок обладателей кубков УЕФА.

Список победителей по годам

Главные тренеры по странам 

В этой таблице указано количество побед по гражданской принадлежности главных тренеров.

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА
 Список победителей и финалистов Кубка обладателей кубков УЕФА

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кубок обладателей кубков УЕФА
Кубок обладателей кубков УЕФА